Enter kan referere til flere ting:

 Enter (tastatur), Enter-tasten på et tastatur.
 Enter (Within Temptation-album), album med goth metal-bandet Within Temptation fra 1997.
 Enter (Swan Lee-album), album med Swan Lee fra 2001.
 De fiktive trælignende skabninger enter fra J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre-univers.